Marum ist
 der Name einer ehemaligen Gemeinde in den Niederlanden, siehe Marum
 der Name des Zentrums für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen, siehe Marum (Universität Bremen)
 der Name eines Vulkans auf Vanuatu, siehe Marum (Vulkan)
 ein lateinischer Name für Katzen-Gamander oder Katzenkraut (Teucrium marum); siehe Teucrium

Marum ist der Familienname folgender Personen:
 Ludwig Marum (1882–1934), Rechtsanwalt, Politiker der SPD und Opfer des NS-Regimes
 Martinus van Marum (1750–1837), niederländischer Wissenschaftler
 Peter Marum (eigentlich Henri Max Friedrich Johansen; 1905–1967), deutscher Publizist und Autor, siehe Ernest J. Salter